Anjeza Shahini – cantante albanese
 Besa Shahini – politica albanese
 Hassan Shahini – pugile iraniano